La Copa de la UEFA 2001-02 fou guanyada pel Feyenoord Rotterdam al seu propi estadi en la final davant del Borussia Dortmund.

Ronda qualificatòria 

|}

Primera ronda 

|}

Segona ronda 

|}

Tercera ronda 

|}

Quarta ronda 

|}

Quarts de final 

|}

¹Partit disputat a l'estadi Neo GSP a Nicòsia, Xipre després que l'AC Milan refusés jugar a Israel.

Semifinals 

|}

Final

Enllaços externs 

 Web oficial
 Resultats a RSSSF

2001-2002
Competicions futbolístiques del 2001
Competicions futbolístiques del 2002